Solbjerg Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Solbjerg Kirke (Frederiksberg) – en kirke i Solbjerg Sogn i Frederiksberg Kommune
 Solbjerg Kirke (Kalundborg Kommune) – en kirke i Solbjerg Sogn i Kalundborg Kommune
 Solbjerg Kirke (Morsø Kommune) – en kirke i Solbjerg Sogn i Morsø Kommune
 Solbjerg Kirke (Rebild Kommune) – en kirke i Solbjerg Sogn i Rebild Kommune